Johan Bengtsson kan avse:
Johan Bengtsson (lejon över balk) godsägare i Östergötland under 1300-talet
Johan Bengtsson Skytte (1577-1645) svensk friherre, lärare åt prins Gustav II Adolf
Johan Bengtsson (musiker) basist i bandet The Sounds
Johan Bengtsson (fotbollsspelare) (född 2004), spelare i GIF Sundsvall